Суперкубок Испании по футболу 1993 года () — 8-ой розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1992/93 — «Барселона» и победитель Кубка Испании 1992/93 — «Реал Мадрид». Первый матч состоялся 2 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев — 3:1. Ответная игра прошла 16 декабря на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась вничью 1:1. «Реал Мадрид» завоевала трофей по сумме двух встреч — 4:2.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Эль-Класико
 Чемпионат Испании по футболу 1992/1993
 Кубок Испании по футболу 1992/1993

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1993 году
Испания
Декабрь 1993 года
Спортивные соревнования в Мадриде
События 2 декабря
Спортивные соревнования в Барселоне
События 16 декабря